El término azafata puede hacer referencia a: 

Azafata, antiguamente criada de la reina;
Azafata, auxiliar de vuelo.

Arabismos